Ма́ргарет Хо́лланд, графи́ня Со́мерсет, герцоги́ня Кла́ренс (; 1385 — 31 декабря 1439) — третья дочь и седьмой ребёнок Томаса Холланда, 2-го графа Кента, и Элис Фицалан.

Биография 
По отцовской линии Маргарет была внучкой Джоанны Плантагенет и родственницей английских королей. По материнской линии Маргарет была внучкой Элеоноры Ланкастерской и потомком английского короля Генриха III.

В 1399 году Маргарет была посвящена в Дамы Подвязки.

Маргарет была замужем за Джоном Бофортом, узаконенным сыном Джона Гонта и Кэтрин Суинфорд. В браке родилось шесть детей:
 Генри (ок. 1401—1418) — граф Сомерсет; не женат, детей не имел;
 Джон (ок. 1404—1444) — герцог Сомерсет; был женат на Маргарет Бошан из Блетсо, от которой имел одного ребёнка — дочь Маргарет. Кроме того, имел двоих незаконнорождённых детей — Тасинду и Джона;
 Томас (ок. 1405—1431) — граф Перш; не женат, детей не имел;
 Джоанна (ок. 1404/1406—1445) — была дважды замужем: в первом браке за шотландским королём Яковом I, от которого родила шесть дочерей и одного сына — будущего короля Якова II; во втором браке за Джеймсом Стюартом, от которого родила троих сыновей;
 Эдмунд (ок. 1406—1455) — герцог Сомерсет; был женат на , от которой имел десять детей;
  (ок. 1409—1449) — была замужем за Томасом Куртене, 13-м графом Девоном, от которого родила восемь детей.

После смерти Бофорта в Тауэре в 1410 году Маргарет вышла замуж во второй раз. Её избранником стал племянник Бофорта и сын Генриха IV, Томас Кларенс. Брак был бездетным.

Маргарет умерла 31 декабря 1439 года в аббатстве Св. Спасителя в Бермондси, Лондон. Маргарет и оба её мужа похоронены в резной алебастровой гробнице в Кентерберийском соборе; тело Маргарет расположено между ними.

Через своего сына Джона Маргарет является прародительницей династии Тюдоров. Также, Джон и дочь Маргарет, Джоанна, являются предками Георга I и, следовательно, современной британской королевской семьи.

Генеалогия

Герб

Примечания

Литература 
 
 

Холланды
Бофорты
Ланкастеры